Sudentaival — третий студийный полноформатный альбом финской группы Horna, вышедший в 2001 году.

Об альбоме 
Название альбома с финского можно перевести как Путь волка. Релиз, выпущенный в Южной Америке, содержит два бонус-трека:Koston Talvi и Voitonmalja.

Список композиций 
 Synkan Muiston Aarella — 07:20
 Sudentaival — 03:20
 Black Metal Sodomy — 02:17
 Talventuoja — 03:28
 Haudanusva — 05:27
 Skaldiriimu — 03:11
 Kun Synkka Ikuisuus Avautuu — 03:22
 Hautajaisyo — 04:41
 Noidanloitsu — 04:29
 Vihasta Ja Arvista — 04:25
 Koston Talvi
 Voitonmalja

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен 

Альбомы Horna